Жуан Мария Кордовил (, род. 23 апреля 1946) — португальский шахматист, мастер ФИДЕ, международный мастер ИКЧФ (1991).

Чемпион Португалии 1966, 1967, 1969 гг.

В составе сборной Португалии участник шести шахматных олимпиад и командного первенства Европы 1989 г.

Представлял Португалию на молодежном чемпионате мира 1965 г.

Представлял Португалию в зональном турнире 1969 г.

Добился значительных успехов в игре по переписке. Участвовал в 14-м чемпионате мира, был призером отборочных соревнований к этому чемпионату.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Ж. Кордовила в базе Chessgames
 Личная карточка Ж. Кордовила на сайте 365Chess
 Личная карточка Ж. Кордовила на сайте ИКЧФ

Шахматисты Португалии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ по шахматам
Международные мастера ИКЧФ